Djupträsket (Djupträsk) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Djupträsk, Södermanland, sjö i Haninge kommun,  (5,43 ha)
Djupträsket, Uppland, sjö i Östhammars kommun, 
Djupträsket (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (71,7 ha)
Djupträsket (Skellefteå socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (31 ha)
Lill-Djupträsket, sjö i Skellefteå kommun,  (4,93 ha)
Djupträsket (Edefors socken, Norrbotten, 733039-171053), sjö i Bodens kommun,  (40,9 ha)
Djupträsket (Edefors socken, Norrbotten, 733939-172910), sjö i Bodens kommun,  (1,37 km²)
Djupträsket (Töre socken, Norrbotten, 733687-182440), sjö i Kalix kommun,  (21,3 ha)
Djupträsket (Töre socken, Norrbotten, 734705-180004), sjö i Kalix kommun,  (8,85 ha)
Djupträsket (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun,  (1,24 km²)
Djupträsket (Överkalix socken, Norrbotten, 737630-181640), sjö i Överkalix kommun,  (8,68 km²)
Djupträsket (Överkalix socken, Norrbotten, 739381-179425), sjö i Överkalix kommun,  (14,8 ha)
Gunnars-Djupträsket, sjö i Bodens kommun,  (4,07 km²)
Lilla Djupträsket, sjö i Bodens kommun,  (21,5 ha)
Såg-Djupträsket, sjö i Luleå kommun,  (1,1 km²)
Djupträsk, Lappland, sjö i Arjeplogs kommun,  (24,6 ha)
Djupträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (8,27 ha)
Djupträsket (Jokkmokks socken, Lappland, 734357-168902), sjö i Jokkmokks kommun,  (21,8 ha)
Djupträsket (Jokkmokks socken, Lappland, 735139-169374), sjö i Jokkmokks kommun,  (5,88 ha)
Djupträsket (Jokkmokks socken, Lappland, 735492-167660), sjö i Jokkmokks kommun,  (6,63 ha)
Djupträsket (Jokkmokks socken, Lappland, 737077-171492), sjö i Jokkmokks kommun,

Finland
 Djupträsk (sjö i Finland) – en sjö i Ingå kommun

Naturreservat
 Djupträsket (naturreservat) – ett naturreservat i Älvsbyns kommun i Norrbottens län

Se även
 Djupträsket, en ort nära Forsmark i Östhammars kommun, vid vilken det finns en möjlig fornborg; se vidare Fornborgar i Uppland#Östhammars kommun., 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn